Мировой трофей по регби среди команд до 20 лет (), до 2014 года Мировой трофей по регби среди юниоров() — ежегодное международное состязание по регби-15 среди сборных команд юниоров (игроков не старше 20 лет).

Турнир является вторым наиболее престижным соревнованием в данной категории; статусом самого престижного турнира обладает чемпионат мира среди юниоров. Мировой трофей проводится при поддержке Международного совета регби, ведущей регбийной организации в мире. Турнир заменил собой два мировых первенства, проводившихся среди игроков до 19 лет и до 21 года.

В каждом розыгрыше турнира участвуют 8 команд. Первый трофей был разыгран в июне 2008 года в Чили. Лучшая команда мирового трофея получает право сыграть в следующем розыгрыше чемпионата мира, объединяющем 12 команд. Худшая команда чемпионата, напротив, выбывает из элитного дивизиона и в новом году борется за мировой трофей.

История розыгрышей

Результаты команд

Участники 

Легенда
 1 = чемпион (выход на ЧМ)
  1  = чемпион (без выхода на ЧМ)
 2 = второе место
 3 = третье место
 4 = четвёртое место
 -</span> = участие в ЧМ
 к</span> = квалификация
 некв</span> = квалификация не пройдена

Рекорды 
Обновления: 9 июня 2013 г.

Набранные очки

Ссылки 
 Официальная страница турнира

Турниры по регби